La composition nutritionnelle des légumes récapitule la liste des nutriments que l’on trouve en moyenne dans  de légumes frais ainsi que dans leurs dérivés secs.

Le terme de légume est ici utilisé dans son acception vernaculaire.

Composition nutritionnelle 
Les bases de calcul de la valeur calorique pour  (1 cal = ) :

 glucides : 4 kcal ou  ;
 protéines : 4 kcal ou  ;
 lipides : 9 kcal ou  ;
 alcool éthylique : 7 kcal ou  (non métabolisables).

Composants 
Les valeurs sont données pour  de denrées comestibles de l'aliment.

Minéraux

Vitamines

Résidus chimiques 
Entre 2006 et 2007, l'institut de veille sanitaire a observé que les pesticides sont présents dans le sang des français .
Dans l’agriculture conventionnelle, certains résidus chimiques sont présents dans les légumes. Certains d’entre eux sont admis en agriculture biologique. Cette rubrique récapitule la dose journalière admissible des pesticides et la teneur moyenne observée dans les légumes en fonction du type d’agriculture utilisé.

Comparaison entre les légumes frais et surgelés 

Après leur récolte, la teneur en vitamines des légumes frais pourrait diminuer de 8 % à 15 % par jour selon le mode de conservation (réfrigérateur, chambre froide, stockage à température ambiante…). 
Pour leur part, les processus de surgélation ou de congélation diminuent la teneur en vitamines des légumes de 15 à 30 %.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Composition nutritionnelle des aliments
 Nutriment

Nutrition
Cuisine et science